|-
| (31901) 2000 GU18||||12 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31902) 2000 GN19||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31903) 2000 GK26||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31904) 2000 GX34||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31905) 2000 GM40||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31906) 2000 GF44||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31907) 2000 GR44||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31908) 2000 GP46||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31909) 2000 GP52||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31910) 2000 GJ53||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31911) 2000 GE54||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31912) 2000 GM54||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31913) 2000 GM56||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31914) 2000 GL65||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31915) 2000 GA66||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31916) 2000 GC67||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31917) 2000 GH67||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31918) 2000 GW67||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31919) 2000 GC69||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31920) 2000 GX69||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31921) 2000 GD71||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31922) 2000 GD72||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31923) 2000 GN73||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31924) 2000 GD74||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31925) 2000 GW75||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31926) 2000 GW76||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31927) 2000 GT78||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31928) 2000 GU78||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31929) 2000 GF79||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31930) 2000 GJ81||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 31931 Сіп'єра (Sipiera)||||10 квітня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (31932) 2000 GK85||||3 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31933) 2000 GY85||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31934) 2000 GE88||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31935) 2000 GY88||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31936) 2000 GP95||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31937) 2000 GZ98||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31938) 2000 GL99||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31939) 2000 GC101||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31940) 2000 GQ104||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31941) 2000 GQ105||||13 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31942) 2000 GA106||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31943) 2000 GJ106||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31944) 2000 GP107||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31945) 2000 GQ108||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31946) 2000 GM109||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31947) 2000 GO109||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31948) 2000 GH110||||2 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31949) 2000 GR120||||5 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31950) 2000 GC122||||6 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31951) 2000 GL123||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31952) 2000 GS123||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31953) 2000 GZ125||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31954) 2000 GJ126||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31955) 2000 GU126||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 31956 Вальд (Wald)||||13 квітня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (31957) 2000 GP133||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31958) 2000 GN135||||8 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31959) 2000 GD136||||12 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31960) 2000 GC142||||7 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31961) 2000 GJ142||||7 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31962) 2000 GE153||||6 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31963) 2000 GE154||||6 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31964) 2000 GG161||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31965) 2000 GQ161||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31966) 2000 HR1||||25 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31967) 2000 HW4||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31968) 2000 HH5||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31969) 2000 HL7||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31970) 2000 HD9||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31971) 2000 HP9||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31972) 2000 HX9||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31973) 2000 HO10||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31974) 2000 HG12||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31975) 2000 HA13||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31976) 2000 HH13||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31977) 2000 HZ13||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31978) 2000 HA14||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31979) 2000 HH14||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31980) 2000 HJ14||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31981) 2000 HH15||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 31982 Джонволліс (Johnwallis)||||30 квітня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (31983) 2000 HS21||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31984) 2000 HR23||||25 квітня 2000||Штаркенбурзька обсерваторія||Штаркенбурзька обсерваторія
|-
| (31985) 2000 HV23||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31986) 2000 HZ27||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31987) 2000 HN28||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31988) 2000 HT29||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31989) 2000 HX33||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31990) 2000 HX34||||26 квітня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (31991) 2000 HK35||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31992) 2000 HX35||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31993) 2000 HL37||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31994) 2000 HR40||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31995) 2000 HX40||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31996) 2000 HO42||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31997) 2000 HR43||||29 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31998) 2000 HN44||||26 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31999) 2000 HF47||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32000) 2000 HA51||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

31900